Су́льшецы () — различные значения:

 Населённые пункты
 Сульшецы — серболужицкая деревня в коммуне Гёда, район Баутцен, земля Саксония
 Сульшецы — серболужицкая деревня в коммуне Кубшюц, район Баутцен, земля Саксония